Deanna est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Deanna Bennett (née en 1984), combattante MMA américaine
Deanna Bowen (née en 1969), artiste multidisciplinaire canado-américaine
Deanna Casaluce (née en 1986), actrice canadienne
Deanna Dunagan (née en 1940), actrice américaine
Deanna Durbin (1921-2013), actrice et chanteuse canado-française
Deanna Lockett (née en 1995), patineuse de vitesse australienne
Deanna Lund (1937-2018), actrice américaine
Deanna Nolan (née en 1979), joueur de basket-ball américaine
Deanna Raybourn (née en 1968), romancière américaine
Deanna Russo (née en 1979), actrice américaine

Personnages fictifs
Deanna Monroe, personnage de la série The Walking Dead
Deanna Troi, personnage de l'univers de Star Trek

Autre
Deanna et ses boys, film musical américain (1937)
Deanna mène l'enquête, film américain (1945)
, chanson du groupe Nick Cave and the Bad Seeds

Voir aussi
DeAnna Price (née en 1993), athlète du lancer du marteau américaine

Homonymie de prénom